Der Name Sonthonnax bezeichnet:

Sonthonnax-la-Montagne, eine Gemeinde im französischen Département Ain
Sonthonnax-le-Vignoble, eine Ortschaft in der Gemeinde Serrières-sur-Ain im französischen Département Ain